Alice Krige – attrice sudafricana
 Corné Krige – ex rugbista a 15 zambiano
 Danie Krige – ingegnere minerario sudafricano
 Uys Krige – scrittore sudafricano